Jeanne Benameur (née en 1952), écrivain française ;
 Karima Benameur (née en 1989), footballeuse internationale française ;
 Mohamed Benameur (1959-2010), footballeur international algérien.